CPAQ est un sigle formé des quatre lettres C, P, A et Q. Il peut faire référence à :

 Conseil de promotion de l’agroalimentaire québécois, organisme qui siège dans la ville de Montréal, et est chargé de gérer Aliments du Québec, qui vise à la promotion des aliments produits dans la province de Québec.
 Centre pluridisciplinaire d'aviation du Québec, (CPAQ.AERO) école de pilotage et taxi aérien

Notes et références